Ле́сли Го́лди () — британская актриса.

Карьера 
Лесли Голди — британская актриса начала и середины семидесятых годов, известная своим участием в «Шоу Бенни Хилла».

Работала также с такими актёрами, как Майк и Берни Уинтерсы, Френки Хоуэрд, Джимми Тарбук и Дес О’Коннор.

Принимала участие в передачах «Благослови этот дом» (Bless This House), «Отец-холостяк» (Bachelor Father), «Папа, дорогой папа» (Father, Dear Father), сериале «Невероятные истории» (Tales of the Unexpected), фильме по мотивам ситкома «Возлюби ближнего своего» (Love Thy Neighbour). Играла в театре.

В конце семидесятых начала работать учителем английского языка. По состоянию на 2014 год, работает дизайнером интерьеров.

См. также 
 Шоу Бенни Хилла

Ссылки 
 
 Фильмография Лесли Голди на сайте British Film Institute

Бенни Хилл
Актрисы телевидения Великобритании